Татес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Татес, Карст (иногда Тейтс; 1971—2009) — нидерландский безработный, предпринявший неудачную попытку покушения на членов Нидерландской королевской семьи.
 Татес, Николас (1915—1990) — бывший голландский каноист.
 Tates (род) — род насекомых из подсемейства Alysiinae.